Lista zawiera burmistrzów City of Hobart, które wchodzi w skład aglomeracji Hobart.

Stan na grudzień 2014

Bibliografia 
 
 

Hobart